Ordina Open 2007 (kobiety)
 Ordina Open 2007 (mężczyźni)